Jagiellonia Białystok w sezonie 2018/2019 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy, Pucharu Polski (od 1/32) oraz rozgrywek Ligi Europy od II rundy kwalifikacyjnej..
Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim w Białymstoku o pojemności 22.386 miejsc. Sektor gości wynosi 1027 miejsc, wraz ze strefami buforowymi około 2200 miejsc.

Po sezonie, dnia 20 maja zarząd klubu przedłużył o kolejny rok umowę z trenerem Ireneuszem Mamrotem.

Puchar Polski 
Po raz trzeci w swojej historii Jagiellonia wystąpiła w finale Pucharu Polski. Dnia 2 maja 2019 roku zmierzyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie z zespołem Lechii Gdańsk. Niestety żółto-czerwoni przegrali walkę o puchar wynikiem 0:1, zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry zdobył Artur Sobiech i to drużyna Lechii cieszyła się z trofeum. Mecz w pierwszej połowie przebiegał pod kontrolą białostoczan, co nie przełożyło się na wynik i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem bezbramkowym. W drugiej połowie przebudziła się Lechia, a gra była bardziej wyrównana. Mecz nie obfitował w dużą liczbę sytuacji bramkowych, jedną z nielicznych w 86 min. wykorzystała Lechia, jednak po weryfikacji VAR gol nie został uznany. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem i dogrywką, w doliczonym czasie gry, w 96 minucie Artur Sobiech wyskoczył przed obrońców i pokonał oczekującego na piłkę bramkarza „Jagi” Kelemena. Na meczu pojawiło się 44 158 kibiców, w tym około 20 000 kibicujących Jagiellonii.

I poziom rozgrywkowy 
Rozgrywki toczą się jak przed rokiem w formacie rozgrywek ESA-37, czyli podział rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn. Od sezonu (2017/18) wprowadzono znaczącą zmianą, mianowicie brak podziału punktów po rundzie zasadniczej.

W roli beniaminka wystąpią drużyny Miedzi Legnica oraz Zagłębia Sosnowiec, które w sezonie 2017/2018 awansowały do ekstraklasy z 1 ligi (drugi poziom rozgrywkowy) odpowiednio z miejsca 1 i 2.

Dnia 21 marca 2019 r. na kolejne dwa lata została przedłużona umowa sponsorska z firmą bukmacherską STS, co oznacza, że logo STS pozostanie na koszulkach Jagiellonii do czerwca 2021 roku.

Tabele Ekstraklasy 
Sezon zasadniczy

Runda finałowa

 W związku ze zdobyciem przez Lechię Gdańsk Pucharu Polski do eliminacji LE przystąpi zespół z miejsca 4.

Mecze 
Terminarz ekstraklasy

 W kolumnie „L.p.” obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej) lub innych rozgrywkach piłkarskich.

Frekwencja
Średnia frekwencja na meczach rozgrywanych na stadionie Miejskim w Białymstoku w sezonie 2018/2019 Lotto Ekstraklasy wynosi 9 458. Stan na 16.05.2019 po rozegraniu 18 meczów.

Kadra, statystyki, transfery

Zdobywcy bramek

Kary indywidualne

Mecze sparingowe 
Jagiellonia rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu 11 czerwca 2018, pierwszy tydzień zespół spędził w Białymstoku, następnie udał się na 11 dniowy obóz przygotowawczy do Kępy k. Sochocina. W drugim etapie zaplanowano krótki pobyt na obozie w Gniewinie.

Powołania do reprezentacji

Budowa bazy treningowej 
Po wielu latach użytkowania boiska w Pogorzałkach władze klubu z dniem 25 kwietnia 2018 r. rozpoczęły budowę kompleksu boisk treningowych przy ulicy Elewatorskiej w Białymstoku. Miejsce, w którym powstaje kompleks w przeszłości było związane ze sportem, a konkretnie z nieistniejącym klubem Ognisko. Po rozwiązaniu Ogniska na początku lat 90., teren przeszedł we własność miasta i był przez wiele lat wynajmowany przez KKS Piast Białystok.
Pierwotnym miejscem budowy kompleksu miały być Krywlany, jednak ze względu na budowę lotniska inwestycja nie mogła zostać zrealizowana. Po wygraniu w 2017 r. przetargu na 3,5 ha działkę przy Elewatorskiej, władze klubu przystąpiły do realizacji projektu. Głównym wykonawcą została firma RS Budownictwo, która wybuduje:
– zaplecze socjalne (szatnie, magazyny)
– boisko pełnowymiarowe ze sztuczną murawą i tzw. balonem (halą pneumatyczną)
– boisko pełnowymiarowe z podgrzewaną murawą
– boisko 68 × 33m
Klub otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 5,2 miliona złotych. Szacowany koszt budowy całej inwestycji to 15 mln złotych.

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona klubu
 Portal 90minut.pl

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w polskim sporcie
2019 w polskim sporcie